De Avondetappe (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma over de Ronde van Frankrijk
 De Avondetappe (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma over de Ronde van Frankrijk